The Love Doctor – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Gayety Film Company 
The Love Doctor – film del 1917 diretto da Paul Scardon
The Love Doctor – film del 1929 diretto da Melville W. Brown